Dowdeswell ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Dowdeswell (* 1955), britischer Tennisspieler
 Elizabeth Dowdeswell (* 1944), kanadische Beamtin und UN-Untergeneralsekretärin, Vizegouverneurin von Ontario
 John Edmund Dowdeswell (1772–1851), britischer Politiker
 William Dowdeswell (1721–1775), britischer Politiker und Schatzkanzler, Chancellor of the Exchequer